Esta é a "comparação do Produto Interno Bruto nominal entre os estados dos Estados Unidos da América e de outros países do mundo. Muitos dos estados dos Estados Unidos têm grandes Produto Interno Bruto (chamado de produto bruto estadual), que teriam um ranking alto em uma lista de países do PIB mundial. Por exemplo, Califórnia teria o nono maior PIB do mundo se fosse considerado como um país.

Estes números baseiam-se em figuras da lista de países por PIB (nominal) (2010) e a lista de estados dos EUA por PIB (nominal) da FMI.

2016

Ver também
Produto interno bruto
Lista de países por PIB nominal
Economia do Brasil
Economia dos Estados Unidos

Referências
 News release on 2005 gross state product, US Bureau of Economic Analysis, 26 de outubro de 2006 
 World Economic Outlook Database, Fundo Monetário Internacional (FMI), abril de 2006
 World and EU (World Economic Outlook Database) FMI, abril de 2006

Geografia econômica
Listas de economia por país
Economia dos Estados Unidos
Comparacao
Comparações